

Austria
 Ödt – miejscowość w gminie Pichl bei Wels w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Wels-Land
 Ödt – miejscowość w gminie Eggersdorf bei Graz w kraju związkowym Styria, w powiecie Graz-Umgebung

Zobacz też 
 Odt
 Oedt